Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Michaël Llodra e Fabrice Santoro che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinali)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (secondo turno)
 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2005